Олимпийские игры 1972
 Летние Олимпийские игры 1972 — XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене, ФРГ.
 Зимние Олимпийские игры 1972 — XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония.